Distretto di Cochas – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Cochas – distretto del Perù nella regione di Junín
Distretto di Cochas – distretto del Perù nella regione di Lima